Fairwood puede hacer referencia a lo siguiente:

 Fairwood (condado de King, Washington).
 Fairwood (condado de Spokane, Washington).